Триполи — топоним (от греч. "трёхградие") может означать:
 Триполи — столица Ливии.
 Триполи — город в Ливане.
 Триполи — район в Ливане.
 Триполи — город в штате Айова (США).
 Триполи — невключённая территория в штате Висконсин (США).
 Тиреболу (ранее Триполи) — город в Турции.
 Графство Триполи — государство крестоносцев в 1105—1289 гг.

См. также 
 Триполье
Триполис